Fumetti ist der italienische Ausdruck für Comics und wird im deutschen Sprachraum synonym für Comics aus Italien verwendet, siehe dazu Comic in Europa#Italien

Fumetti ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur von Fumetti (1890–1968), deutscher Jurist und Politiker (VRP)
 Bernhard von Fumetti (1825–1907), deutscher Verwaltungsjurist